Daerden ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Daerden (* 1970), belgischer Politiker (Parti Socialiste)
 Koen Daerden (* 1982), belgischer Fußballspieler
 Michel Daerden (1949–2012), belgischer Politiker der Parti Socialiste

Siehe auch:
 Darden